Diese Liste enthält alle offiziellen und inoffiziellen Länderspiele der australischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Trainings- und Freundschaftsspiele gegen Vereinsmannschaften sowie gegen Junioren-Auswahlmannschaften werden nicht berücksichtigt. Der australische Fußballverband FA wurde 1961 gegründet, wobei ab 1921 schon eine Vorgängerorganisation existierte. Das erste Länderspiel fand am 17. Juni 1922 gegen Neuseeland statt. Zum Jahresende 2005/06 wechselte der Verband von der OFC in die AFC.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Sämtliche Ergebnisse sind aus der Sicht Australiens aufgeführt.

 H / A / * = Heimspiel, Auswärtsspiel oder Spiel auf neutralem Platz
 n. V. = nach Verlängerung / i. E. = im Elfmeterschießen
 Unter Anlass werden Freundschaftsspiele nicht extra gekennzeichnet; es finden sich hingegen folgende Abkürzungen:
 WM = Weltmeisterschaft / OM = Ozeanienmeisterschaft / AM = Asienmeisterschaft und OAM = Ostasienmeisterschaft
 Fettgeschriebene Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der australischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der australischen Mannschaft

1922 bis 1938

1947 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Statistik

Gegner nach Kontinentalverbänden

Anlässe

Spielorte

Austragungsorte von Heimspielen

Bilanzen 
Die australische Nationalmannschaft trat bis heute gegen 100 andere Nationalmannschaften aus allen sechs Kontinentalverbänden an. Darunter befinden sich:
 33 der derzeit abzüglich Australiens 46 Nationalmannschaften der AFC
 9 der derzeit 56 Nationalmannschaften der CAF
 6 der derzeit 41 Nationalmannschaften der CONCACAF
 9 der derzeit 10 Nationalmannschaften der CONMEBOL (kein Spiel gab es bisher gegen Bolivien)
 11 der derzeit 13 Nationalmannschaften der OFC (keine Spiele gab es bisher gegen Kiribati und Tuvalu)
 29 der derzeit 55 Nationalmannschaften der UEFA
 3 ehemalige Nationalmannschaften (kursiv gesetzt); 2 gehörten zuletzt der UEFA und eine der AFC an

Anmerkungen

Weblinks 
 Auflistung der Länderspiele bei EloRatings.net
 Auflistung der Länderspiele bei OzFootball.net
 Auflistung der Länderspiele bei Wildstat.com

Australien
!